Windermere peut désigner :

 Des lacs nommés lac Windermere :
 Lac Windermere, un lac de Cumbria en Angleterre.
 Lac Windermere, un lac de Colombie-Britannique au Canada.
 Lac Windermere, un lac de l'Illinois aux États-Unis.
 Lac Windermere, un lac de Caroline du Nord aux États-Unis.
 Lac Windermere, un lac du Tennessee aux États-Unis.

 Des villes nommées Windermere :
 Windermere, une ville de Floride, aux États-Unis.
 Windermere, une ville de Colombie-Britannique, au Canada.
 Windermere, une ville de Cumbria, au Angleterre.